Jender de Melo Lobato, Parintins, 1983, é advogado e ativista do movimento cultural, atual presidente da Associação Cultural Boi-Bumbá Caprichoso, conhecida como Boi Caprichoso.

Formação 

Possui graduação em direito, é pós graduado em direito eleitoral, direito penal, processual penal, gestão pública e direito administrativo.

Trajetória

Jender Lobato, ainda criança frequentava o Curral Zeca Xibelão. Ele era levado pela dona Joana Carvalho (falecida durante a pandemia do Coronavirus), mãe do seu vice-presidente Karu Carvalho. Foi brincante da marujada, esteve na fila da galera e nas arquibancadas para apoiar o seu boi brinquedo de pano. 

Enquanto a maioria dos parinintenses tinham o sonho de ser item de boi-bumbá, Jender sempre quis gerir, comandar e contribuir com o boi Caprichoso na parte administrativa.

Boi-Caprichoso  

Seu amor pelo boi Caprichoso o fez ser chefe dos fiscais contribuindo para vários títulos do boi negro da Amazônia. Foi vice-presidente no triênio 2016-2019.

Foi candidato a presidência do Boi Caprichoso em 2019. A articulação e diálogo com todos os concorrentes ao cargo convenceu que todos se unissem em torno de apenas uma chapa liderada por Jender, tendo Karu Carvalho como vice. Em agosto de 2021 os sócios aprovaram em Assembleia a extensão de seu mandato até 2023.

Nesse sentido foi o primeiro presidente da história do Boi Caprichoso, aclamado para o triênio 2019/2022. Jender foi eleito o presidente mais novo da história do Boi Caprichoso. 

Em virtude da Pandemia da Covid-19 não ocorreu o Festival nos anos de 2020 e 2021, quando não houve disputa no bumbódromo. O Festival foi representado por duas lives na arena do bumbódromo.

O trabalho de gestão reduziu dívidas, pagou mão de obra em dia, cumpriu os acordos com trabalhadores, evitou que o Curral Zeca Xibelão fosse a leilão ,  fez com que a torcida e sócios do boi-bumbá Caprichoso reconheceram o seu trabalho como gestor. 

Durante o festival de Parintins no ano de 2022, com o tema "Amazônia Nossa Luta em Poesia" o Boi-Bumbá Caprichoso se consagrou campeão. 

Em 2023 sob a presidência de Jender Lobato, o Boi-Bumbá Caprichoso foi um dos destaques da Beija-Flor de Nilópolis durante o carnaval do Rio de Janeiro.